Ordet ROD eller Rod har flere betydninger:

 Rod (person) – en lømmel, ubehagelig person o. v.
 Rod (plantedel) – en plantedel
 Rod (matematik) – matematisk udtryk
 Rod (sprog) – del af et ord
 Rod (band) – et dansk rockband
 ROD – årligt folkemusikstævne
 Roderi – uorden
 Tandrod – en del af en tand
 Rødder (roman) – roman af Alex Haley
 Rødder (tv-serie) – tv-serie lavet over Alex Haleys roman

 Rod Flanders – fiktiv person fra The Simpsons, søn af Ned Flanders.